Пу́шкино — посёлок городского типа в Советском районе Саратовской области России.

Население —  чел. ().

Узловая железнодорожная станция Урбах Приволжской железной дороги.

История 
Основан во время строительства линий Покровская Слобода - Уральск и Урбах - Александров Гай Рязанско-Уральской железной дороги в 1892-1895 годах. Входил в состав Нижне-Караманской волости Новоузенского уезда Самарской губернии. Поселок Урбах относился к приходам: католическому - Либенталь, лютеранскому - Фрезенталь.

По сведениям Самарского Губернского Статистического Комитета за 1910 год в посёлке Урбах считалось 125 дворов с числом жителей 544 мужского пола, 549 - женского, всего 1093 душ обоего пола поселян-собственников, немцев католиков и лютеран. Здесь имелся католический молельный дом, полицейский урядник; устраивалась ярмарка

После образования трудовой коммуны (автономной области) немцев Поволжья и до ликвидации АССР немцев Поволжья в 1941 году, посёлок - административный центр Урбахского сельского совета Мариентальского кантона.

В связи с голодом, прокатившемся по Поволжью в 1921-22 гг., произошло резкое сокращение численности населения в крае. В 1921 году в посёлке родилось 92 человека, умерли - 180. В 1926 году в посёлке имелись сельскохозяйственное кредитное товарищество, машинное товарищество, начальная школа, изба-читальня.

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население депортировано, посёлок, как и другие населённые пункты Мариентальского кантона был включен в состав Саратовской области, переименован в Пушкино, в честь А. С. Пушкина».

Статус посёлка городского типа — с 1968 года.

Физико-географическая характеристика 
Село находится в Низком Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, в верховьях реки Ветелка (правый приток реки Нахой). На реке имеется пруд. Высота центра населённого пункта - 66 метров над уровнем моря. В окрестностях населённого пункта распространены тёмно-каштановые почвы солонцеватые и солончаковые. Почвообразующие породы - глины и суглинки.

По автомобильным дорогам расстояние до районного центра посёлка городского типа Степное составляет 29 км, до города Энгельс - 73 км, до областного центра города Саратова - 84 км. У посёлка проходит региональная автодорога  Саратов - граница с Казахстаном (на Уральск).

Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена - Dfa). Многолетняя норма осадков - 438 мм. В течение года осадки распределены относительно равномерно: наибольшее количество осадков выпадает в ноябре - 45 мм, наименьшее в марте - 25 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 6,5 °С, средняя температура самого холодного месяца января -10,5 °С, самого жаркого месяца июля +22,8 °С.
Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения по годам:

Динамика численности населения по годам:

В 1931 году немцы составляли 83 % населения посёлка.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Советского района (Саратовская область)
Посёлки городского типа Саратовской области
Немецкие колонии в Поволжье
Переименованные населённые пункты России